Descartes je lahko:

 René Descartes, francoski matematik in filozof
 University of Paris V: René Descartes, univerza v Parizu
 Nagrada Descartesa
 Descartes (krater)
 Descartes (načrtovalno orodje)
 Descartes, Indre-et-Loire
 Descartes Editeur